Intermezzo matrimoniale (Perfect Strangers), film diretto da Alexander Korda (1945)
Intermezzo matrimoniale (Perfect Strangers), film diretto da Bretaigne Windust (1950)